Vasvirág: Herskó János filmje
Vasvirág: növényfajta